

Toponymie

 Filipówka est un village de la voïvodie de Mazovie
 Filipówka est un village de la voïvodie de Varmie-Mazurie